

Nobles irlandais 

James Butler ( 1305–1338),  comte d'Ormonde, Lord Lieutenant d'Irlande ;
James Butler (1331–1382),  d'Ormonde, Lord Justice et Lord Deputy d'Irlande ;
James Butler (1361–1405),  d'Ormonde, Lord Deputy d'Irlande ;
James Butler (1392–1452),  d'Ormonde, Lord Deputy, Lord Justice et Lord Lieutenant d'Irlande ;
James Butler (1420–1461),  comte de Wiltshire et  d'Ormonde, Lord Deputy et Lord Lieutenant d'Irlande ;
James Butler ( 1496–1546),  d'Ormonde et  d'Ossory ;
James Butler (1610–1688),  d'Ormonde, Lord Lieutenant d'Irlande ;
James Butler (1665–1745),  d'Ormonde, Lord Lieutenant d'Irlande, officier d'armée, homme politique et jacobite ;
 James Butler (1777–1838),  d'Ormonde, homme politique ; 
 James Butler (1844–1919)  d'Ormonde, militaire et homme politique.

Autres 

 James Butler Jr. (né en 1972), ancien boxeur américain catégorie mi-lourds, champion poids super moyens IBF.